Rio Capivara (São Paulo) — curso de água do estado de São Paulo
Rio Capivara (Sergipe) — curso de água do estado de Sergipe
Rio Capivaras — rcurso de água do estado de Santa Catarina

Ver também 
  Rio
  Capivara

Desambiguações de topônimos